Виктор Иванович Ильичёв (25 августа 1932, п. Тихоново (ныне Владимирской области) — 1 сентября 1994, Владивосток) — советский и российский учёный в области гидрофизики, гидроакустики и океанологии, доктор физико-математических наук, профессор, академик Академии наук СССР (1981; с 1991 — Российской академии наук), вице-президент Академии наук СССР, председатель Президиума Дальневосточного отделения Академии наук.

Биография 
В 1955 году окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета. Затем с 1955 по 1974 годы работал в Акустическом институте. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1973 — докторскую. С 1974 по 1994 годы возглавлял Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН.

23 декабря 1976 года был избран членом-корреспондентом АН СССР по специальности «гидрология». 29 декабря 1981 — академиком по специальности «океанология». С 1985 по 1990 был председателем Президиума Дальневосточного научного центра АН СССР. С 28 октября 1987 по 25 апреля 1990 занимал должность вице-президента АН СССР.

Был награждён орденом «Знак Почёта», орденом Трудового Красного Знамени.

Вклад в науку 
Автор 300 научных работ. Основная тематика работ — акустическая и гидродинамическая кавитация, гидрология моря и кавитационная прочность жидкости.

Память 
Постановлением Президиума Российской Академии наук № 303 от 23 ноября 1999 года имя В. И. Ильичёва было присвоено Тихоокеанскому океанологическому институту Дальневосточного отделения РАН. Также в институте был создан музей памяти В. И. Ильичёва. Помимо этого для учащихся Дальневосточного государственного технического университета была учреждена именная стипендия имени В. И. Ильичёва.

В Нижнем Новгороде в память о В. И. Ильичёве открыта мемориальная доска на здании Министерства образования и науки.

Примечания

Ссылки 
  Ильичева М. В. «С зари и до зари горенье» (об академике В. И. Ильичёве) // Вестник ДВО РАН. 2010. № 6
 Статьи на Math-Net.Ru

Вице-президенты РАН
Действительные члены АН СССР
Действительные члены РАН
Гидробиологи СССР
Гидробиологи России
Члены КПСС
Выпускники радиофизического факультета Нижегородского государственного университета
Делегаты XXVII съезда КПСС